Poleo montano puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acinos alpinus
 el nombre común de la planta Teucrium capitatum;
 el nombre común de la planta '''''Teucrium polium.